Lucie Hradecká e Andreja Klepač erano le detentrici del titolo, ma sono state eliminate in semifinale da Květa Peschke e Demi Schuurs.

Květa Peschke e Demi Schuurs hanno battuto in finale Nicole Melichar e Xu Yifan con il punteggio di 6-1, 4-6, [10-4].

Teste di serie 

  Elise Mertens /  Aryna Sabalenka (quarti di finale)
  Nicole Melichar /  Xu Yifan (finale) 
  Květa Peschke /  Demi Schuurs (campionesse)
  Bethanie Mattek-Sands /  Zhang Shuai (primo turno)

  Shūko Aoyama /  Ena Shibahara (secondo turno)
  Viktoryja Azaranka /  Sofia Kenin (secondo turno)
  Anna-Lena Friedsam /  Kateřina Siniaková (primo turno)
  Lucie Hradecká /  Andreja Klepač (semifinali)

Alternate 

  Marie Bouzková /  Jil Teichmann (primo turno, ritirate)

Wildcard 

  Ann Li /  Bernarda Pera (primo turno)

  Jessica Pegula /  Shelby Rogers  (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Western & Southern Open 2020